Појам  може да се односи на:

 Лондонски споразум (1359)
 Лондонски споразум (1518),
 Лондонски споразум (1604), између Енглеске и Шпаније након завршетка Англо-шпанског рата
 Лондонски споразум (1700),
 Лондонски споразум (1818),
 Лондонски споразум (1824),
 Лондонски споразум (1827)
 Лондонски споразум (1832)
 Лондонски споразум (1839)
 Лондонски споразум (1864)
 Лондонски споразум (1867) након Аустро-пруског рата и Луксембуршке кризе
 Лондонски споразум (1884)
 Лондонски споразум (1890)
 Лондонски споразум (1913), после Првог балканског рата
 Лондонски споразум (1915), тајни уговор између Антанте и Краљевине Италије.
 Лондонски поморски споразум
 Лондонски споразум (1945)
 Лондонски споразум (1946)
 Лондонски споразум (1949)
 Лондонски споразум (1954), због Тршћанске кризе